Козин () — село, центр Козинского сельского совета Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1641 человек. Почтовый индекс — 35523. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625883901.

Местный совет 
35523, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Козин, ул. Берестецкая, 145.

Ссылки 
 Козин на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района